Alistair MacLeod – (1931–2004), trener piłkarskiej reprezentacji Szkocji
 Alistair MacLeod – (1936–2014), pisarz kanadyjski